San Ciro martire, ricordato il 31 gennaio
 San Ciro, patriarca di Costantinopoli, ricordato il 7 gennaio
 San Ciro, vescovo di Cartagine, ricordato il 14 luglio